Małe czarodziejki (ang. Little Charmers, od 2015) – kanadyjsko-amerykański serial animowany stworzony przez Jennifer Dodge i Irene Weibel oraz wyprodukowany przez Nelvana Enterprises i Spin Master Entertainment. Serial wykonany w technice trójwymiarowej CGI.

Premiera serialu miała miejsce 12 stycznia 2015 na amerykańskim Nickelodeon oraz Nick Jr, a dziewiętnaście dni później po premierze amerykańskiej serial pojawił się 31 stycznia 2015 na kanadyjskim kanale Treehouse TV. W Polsce serial zadebiutował 16 marca 2015 roku na antenie Nickelodeon Polska w bloku Nick Jr.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie trzech czarodziejek – Hazel, Lavender i Posie, które mieszkają w krainie zamieszkiwanej przez mityczne stwory. Małe czarodziejki muszą codziennie dużo ćwiczyć, aby móc w pełni opanować posiadane przez siebie moce. Razem przeżywają niesamowite i magiczne przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Start International Polska
Reżyseria: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Dialogi polskie: Jan Onoszko
Dźwięk i montaż: 
 Monika Szuszkiewicz (odc. 1),
 Jerzy Wierciński (odc. 28),
 Renata Gontarz
Kierownictwo muzyczne: Joanna Węgrzynowska-Cybińska
Kierownictwo produkcji: Anna Kuszewska
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Joanna Pach – Hazel
 Dominika Sell – Lavender
 Anna Gajewska – Posie
 Piotr Bajtlik – tata Hazel
 Karol Jankiewicz – 
 książę Ferg (odc. 1a, 18b, 36a),
 kolega Parsleya (odc. 4b)
 Janusz Wituch – 
 Gary,
 ogr (odc. 10b, 43a)
 Miłosz Konkel – Parsley
 Brygida Turowska – Piernikowy chłopak (odc. 9b)
 Izabela Dąbrowska – nauczycielka (odc. 17a)
 Agnieszka Fajlhauer – 
 Wilow (odc. 17b),
 Pepper (odc. 22b)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński – Nelson (odc. 18a, 40a)
 Mirosław Wieprzewski – bracia Belini (odc. 21b)
 Paweł Szczesny –
 Błyszczące Drzewo (odc. 27b),
 Mikołaj (odc. 37)
 Krzysztof Szczepaniak – Nelson (odc. 34b)
 Beata Wyrąbkiewicz – 
 Ruby (odc. 39a),
 Corina (odc. 44)
 Przemysław Wyszyński – Strach na wróble (odc. 43a)
 Julia Kołakowska-Bytner – Rybka Wanda (odc. 43b)
 Antoni Scardina – ślimak Cyrus (odc. 44)
 Krzysztof Cybiński
 Katarzyna Łaska
 Marek Robaczewski
i inni

Piosenki śpiewała: Katarzyna Łaska

Lektor tytułu serialu: Katarzyna Łaska
Lektor tytułów odcinków: Natalia Jankiewicz (odc. 1-44)
Lektor tyłówki:
 Natalia Jankiewicz (odc. 1),
 Katarzyna Łaska (odc. 28)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Programy telewizji Nickelodeon
Programy telewizji Treehouse TV